Le patronyme français Néel prend un accent et se prononce [ne'ɛl](né-èl) cf. l'adjectif réel. Cependant, certains se font appeler Neel [ni:l] (nil) sans accent. Ainsi Alexandra David-Néel qui n'ignorait rien de la réalité de son nom d'épouse, avait coutume de l'écrire Neel et de le prononcer [nɛl] (nèl).

Étymologie 
À l'origine, Néel est un prénom normand bien attesté dans la généalogie des familles nobles de Normandie. Comme de nombreux prénoms, il devient aussi nom de famille (patronyme) à partir du  (voir les patronymes français les plus répandus Martin, Bernard, Thomas, Gérard, etc.). Il est surtout fréquent dans le Cotentin, le pays de Caux et le Calvados en Normandie. Il a souvent été latinisé de manière erronée en Nigellus « petit noir » dans les textes anciens, d'où le prénom anglais Nigel qui traduit précisément Néel au Moyen Âge. En réalité le prénom est issu du vieux norrois Njáll (illustré par la saga de Njáll le Brûlé), variante scandinave du nom de personne gaélique irlandais Niall d'étymologie discutée (vieil irlandais nél « nuage » ou vieil irlandais niadh « champion », etc.). En dépit du bon sens, des sources, anciennes ou non spécialisées, évoquent comme origine l'ancien français neel « émail noir, nielle », ce qui en ferait un surnom d'émailleur, hypothèse non pertinente pour un ancien prénom normand répandu dans les familles nobles d'origine scandinave. Cependant, il est possible que le patronyme Néel établi dans le Lyonnais ait cette origine par le franco-provençal neel « émail noir, nielle », car la présence d'un foyer de ce nom de famille dans cette dernière région demeure obscure.

En outre, l’anthroponyme Neel se retrouve sans doute comme élément de toponyme dans deux communes de la Manche et une de la Seine-Maritime, départements dans lesquels le patronyme est le plus fréquent historiquement. Il s'agit respectivement de Néville-sur-Mer (Neevilla , Nigevilla, idem), de Néhou (Nigelli Humo 1159 -1181, Nealhou vers 1210, Neauhou, sans date) et de Néville (Nevilla en 1032 - 1035, un R. Neel tenait un fief à Néville en 1210). Il existe en outre de nombreux hameaux et lieux-dits en Normandie contenant ce nom de personne cf. Néauville, hameau à Blainville-sur-Mer; Niauville (« Le Haut Lion ») hameau à Lion-sur-Mer : Nealvilla 1188, Neauvilla 1219.

Prénom normand 
 Néel  de Saint-Sauveur (parfois mal latinisé en Nigel), baron normand ;
 Néel II de Saint-Sauveur, baron normand ;
 , dit Nigel D'Oyly en anglais, chevalier normand ;
 , dit Nigel d'Aubigny en anglais, noble normand ;
 Néel d'Ely, dit Nigel of Ely en anglais, évêque d'Ély au  ;
 Néel de Longchamps, dit Nigel de Longchamp ou Wireker, poète anglo-normand du .

Nom de famille français 
 Franck Neel, acteur français (né en 1965) ;
 Julien Neel, auteur de bandes dessinées (né en 1976) ;
 Louis Néel, physicien français (1904-2000), Prix Nobel de physique qui a donné son nom à la température de Néel ;
 Alexandra David-Néel, féministe et exploratrice française (1868-1969) ;
 Jean-Pierre Néel (Saint Jean-Pierre Néel 1832-1862).

Nom de famille d'autres nationalités 
En anglais, le nom se prononce [ni:l] (nil) :
 Andrew Neel (1978-), réalisateur américain.
 Janet Neel (1940-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier.

Prénom d'origine indienne 
En revanche, le prénom indien se prononce [ni:l] (nil) :
Neel Jani, pilote automobile suisse (né en 1983) ;
Neel Doff, écrivain néerlandaise (1858-1942).
Neel Akasher Neechey, réalisateur bengali
Neel E. Kearby (1911–1944), pilote de chasse
Neel Kashkari, financier
Neel Reid (1885–1926), architecte

Variante
 Nigel

Notes et références 

Patronyme normand
Prénom indien